Masukawa ist der Familienname folgender Personen:

 Koichi Masukawa (1930–2021), japanischer Spielehistoriker
 Takahiro Masukawa (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Toshihide Masukawa (1940–2021), japanischer Physiker